Schirinow ist der Familienname folgender Personen:
 Fachraddin Schirinow (* 1987), aserbaidschanischer Tennisspieler
 Farid Schirinow (* 1985), aserbaidschanischer Tennisspieler
 Natig Schirinow (* 1975), aserbaidschanischer Trommler, siehe Natiq Şirinov

Siehe auch:
 Schirnow